est un personnage de fiction créé par Akira Toriyama dans le manga Dragon Ball en 1984.

Biographie fictive 

Dende est un enfant Namek que l'on découvre sur sa planète natale lors de la saga Freezer. Il est sauvé de la mort par Son Gohan et Krilin lorsque les hommes de Freezer détruisent son village et massacrent ses habitants, et il devient l'ami des deux humains. Dendé a une importance cruciale dans la saga Freezer.

Il mène d'abord Krilin et Son Gohan au grand chef des Nameks, qui libère leur potentiel de combat, et leur donne sa Dragon Ball. C'est aussi grâce à lui qu'est invoqué Polunga, le Dragon sacré des Nameks, une fois les sept Dragon Balls réunis, puisqu'il faut prononcer la formule en Namek et que Dendé est un des tout derniers survivants à pouvoir le faire. C'est donc grâce à lui que Piccolo est ressuscité et ramené sur Namek, sa planète d'origine, pour aider les humains à combattre Freezer.

Par la suite, il reste fidèle aux héros et ayant acquis le pouvoir de guérir les blessures par simple imposition des mains, il les sauve plus d'une fois lors de leurs combats contre Freezer. Mais celui-ci se rend compte que Dendé possède ce talent et il l'élimine. Dendé sera ensuite ressuscité en même temps que les autres Nameks et Vegeta, grâce au vœu énoncé par Mister Popo sur Terre avant de se servir du dernier souhait de Polunga pour fuir Namek, entraînant toute population, en dehors de Son Goku et Freezer.

Plus tard, après la fusion permanente de Kami-sama et Piccolo, le poste de protecteur de la Terre devient vacant et Dendé accepte avec joie de l'occuper, remplaçant Kami-sama.

Durant les sept années qui suivent, il grandit tout en protégeant la Terre assisté de Mr. Popo, déjà serviteur de Kami-sama. Il va occuper un grand rôle dans l'aventure Boo. On le revoit pour la première fois après le sacrifice de Vegeta. Piccolo et Krilin fuient Boo et s'installent au palais de Dendé.

Dendé reste présent tout au long de l'aventure, durant l'apprentissage de la fusion de Trunks et Son Goten et pendant le combat dans la salle du Temps et de l'Esprit. Boo s'échappe et avale tous les amis rassemblés au palais. Il est sauvé par son serviteur . Popo qui parvient à le mettre à l'écart.

Dendé est alors isolé sur Terre, jusqu'à ce qu'il retrouve Piccolo, Son Gohan, Trunks et Son Goten plus tard et assiste à la suite du combat en compagnie de . Satan. Tous deux vont être les deux derniers survivants après que Boo a absorbé les héros et affronté Vegeto. Ils survivent sur la Terre déserte avant d'être sauvé par Son Goku quand Boo fait exploser celle-ci. . Satan ayant été oublié, Dendé assiste à la suite du combat au royaume des dieux depuis une planète voisine, ensuite depuis Namek avant d'invoquer Polunga en plein combat afin d'organiser le plan de Végéta et il se révèle encore d'une grande importance en pensant à utiliser le dernier souhait du dragon de Namek pour rendre à Son Goku sa force initiale, afin de terrasser Boo avec le Genki Dama.

Description

À propos du nom 
Les noms de Namek se rapportant de manière générale aux escargots, son nom vient de Dende-mushi, une sorte d'escargot.

Famille 
Il a pour frère Cargot, tué par Dodoria qui est l'un des soldats d'élite de Freezer dans l'animé alors que dans l'histoire originale en manga c'est Freezer qui le tue mais il a été ressuscité par Shenron dans les deux versions.

Techniques 
 Agrandissement
 Buku Jutsu
 Soin guérisseur

Œuvres où le personnage apparaît

Manga 
 1984 : Dragon Ball

Séries 
 1989 : Dragon Ball Z
 1996 : Dragon Ball GT
 2009 : Dragon Ball Z Kai
 2015 : Dragon Ball Super

Film 
 1992 : Dragon Ball Z : Cent mille guerriers de métal
 2008 : Dragon Ball : Salut ! Son Gokû et ses amis sont de retour !!
 2013 : Dragon Ball Z: Battle of Gods

Jeux vidéo 
Dendé a fait quelques apparitions anecdotiques dans certains jeux vidéo Dragon Ball, mais c'est surtout dans Dragon Ball Z: Supersonic Warriors 2 sur Nintendo DS qu'il occupe un rôle important, en tant que personnage de soutien pour le joueur. Il n'est toutefois pas jouable dans cet épisode (ce n'est pas un guerrier).

Voir aussi

Article connexe 
 Personnages de Dragon Ball

Divinité de Dragon Ball
Namek
Personnage de fiction qui peut voler
Personnage de fiction ramené à la vie
Personnage de fiction créé en 1989

fi:Luettelo Dragon Ballin hahmoista#Dende